Rodaika Dienstbach Fetter (São Leopoldo, 7 de novembro de 1974) é uma jornalista e apresentadora de televisão brasileira. Era funcionária da RBS TV, no RS.

Apresentou o programa Patrola com o jornalista Luciano Potter. Em seu último trabalho até então na RBS TV, ela foi apresentadora do programa Mistura, que se encerrou em 2017. Participa da cobertura do Planeta Atlântida, o maior evento musical do sul do país, realizado em fevereiro em Atlântida (RS). Nestes eventos, a extinta TVCOM e a Rádio Atlântida formavam uma cadeia de transmissão, e Rodaika assumia como âncora.

Estudou jornalismo na Unisinos, em São Leopoldo, e começou na profissão em 1994, na cidade de Pelotas. Rodaika também é "estrela móvel" do programa Pretinho Básico, na Rádio Atlântida (para todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes do Paraná).

É casada desde 2003 com o radialista Alexandre Fetter, com quem teve um filho no ano seguinte, Théo. Além deste, tem mais uma filha, Brenda, nascida em 1993. Rodaika é filha de Dejanira e Sérgio Dienstbach e irmã de Daian Dienstbach. Em maio de 2017, a mesma anuncia que vai morar com o marido e os filhos nos EUA e em 6 de maio de 2017, após 15 anos vai ao ar o último programa Mistura.

Ligações externas
Twitter de Rodaika
Facebook de Rodaika
Instagram de Rodaika

Jornalistas do Rio Grande do Sul
Apresentadores de televisão do Rio Grande do Sul
Alunos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Naturais de São Leopoldo
Brasileiros de ascendência alemã